Bujor este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ștefan Bujor (?–1811), căpitan de haiduci din Moldova.
 Paul Bujor (1862–1952), zoolog român, membru de onoare al Academiei Române.
 Mihail Gheorghiu Bujor (1881–1964), avocat, jurnalist și militant socialist român.
 Iosif Bujor (1902–1941), revoluționar basarabean și sovietic moldovean.
 Rodica Bujor (1914–1995), interpretă română de muzică populară.
 Septimiu Bujor Tatu (n. 1937), deputat român.
 Liviu Bujor (n. 1954), deputat român.
 Dumitru Marcel Bujor (n. 1954), senator român.
 Leonid Bujor (1955–2021), politician și ministru moldovean.
 Valeriu Bujor (n. 1958), profesor universitar moldovean.
 Flavia Bujor (n. 1988), scriitoare franceză de origine română.
 Vlad Bujor (n. 1989), fotbalist român.
 Gabriel Bujor (n. 1990), handbalist român.

Vezi și
 Bujor